est une expression anglo-saxonne signifiant « jusqu'à la fin des temps ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album posthume par le rappeur  sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Electronic présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , face B du single  présent sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi